Samir ar-Rifa’i – dwukrotny premier emiratu Transjordanii oraz czterokrotny premier Jordanii od grudnia 1950 do lipca 1951, od stycznia do maja 1956, od maja 1958 do maja 1959 oraz od marca do kwietnia 1964
 Samir ar-Rifa’i – premier Jordanii od grudnia 2009 do lutego 2011